Аффе́кт (от  «душевное волнение, страсть») — может означать:
 Аффект — внешнее проявление эмоций и чувств, включая мимику, тон речи, жестикуляцию.
 Аффект — эмоциональный процесс, характеризующийся кратковременностью и интенсивностью.
 Аффе́кт — сленговое название собственно эмоционального процесса.
 Аффект — кратковременное эмоциональное состояние человека, в котором он считается невменяемым или ограниченно вменяемым.

См. также 
 Уплощённый аффект — притуплённость и невыразительность эмоциональных реакций.
 Растерянность (аффект недоумения) — аффект недоумения, эмоциональная патология.
 Теория аффектов — категория, реферирующая определённое эмоциональное состояние человека.